

Anno 
 1816 – (MDCCCXVI in numeri romani) è un anno bisestile del XIX secolo 
 1816 a.C.

Matematica 
 1816 – numero naturale

Astronomia 
 1816 Liberia – asteroide della fascia principale del sistema solare
NGC 1816 – ammasso stellare nella costellazione del Dorado.

Astronautica 

 Cosmos 1816 – satellite artificiale russo.